Resultats del Gran Premi de Luxemburg de Fórmula 1 de la temporada 1997, disputat al circuit de Nürburgring el 28 de setembre del 1997.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Mika Häkkinen 	1' 16. 602

 Volta ràpida: Heinz-Harald Frentzen 1' 18. 802 (a la volta 32)

Referències 
 

Luxemburg
Luxemburg
Competicions esportives a Luxemburg